Карасубазарский трактат — договор между Российской империей и Крымским ханством, подписанный 1 ноября 1772 года в городе Карасубазар (ныне Белогорск).

История 
Договор подписали с российской стороны князь В. М. Долгоруков-Крымский и генерал-поручик Е. А. Щербинин, с крымской — новоизбранный хан Сахиб II Герай. Крым объявлялся независимым от Османской империи ханством под покровительством России. К России переходили морские черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале. 29 января 1773 года договор был ратифицирован императрицей Екатериной II.

Два года спустя, в 1774 году, эти положения в Кючук-Кайнарджийском договоре признала Османская империя.

См. также 
 Русско-турецкая война (1768—1774)

Литература 
 А. Р. Андреев. Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский. Документальное жизнеописание. Историческая хроника XVIII века. Москва, 1997.

Ссылки 
 От шариата к Европе/ Почему Крым вошел в состав Российской империи в XVIII веке 
 Мирный и союзный трактат между Российскою Империею и Ханством Крымским  (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том XIX. 1770 — 1774 гг., закон № 13943)

1772 год
Русско-турецкая война (1768—1774)
Международные договоры Российской империи
Крымское ханство
Международные договоры XVIII века
Договоры по алфавиту
Крым в Новое время
Ноябрь 1772 года
Белогорск (Крым)
1772 год в Крыму